Jean Richard (1921–2021) francia középkortörténész
 Jean Richard (?–?) francia nemzetközi labdarúgó-játékvezető
 Jean Richard (1921–2001) francia színész, cirkuszigazgató

hasonló néven
 Jean Michel Claude Richard (1787–1868) francia botanikus